Euroformula Open Sezon 2015  – czternasty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship, a trzeci od ich reaktywowania w 2012 roku. Rozpoczął się 11 kwietnia na hiszpański torze Circuito de Jerez, a zakończył 1 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Vitor Baptista, a wśród zespołów – włoska ekipa RP Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 4 grudnia 2013 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się dwie nowe rundy na Red Bull Ringu, Circuit Paul Ricard i Autódromo do Estoril. Euroformula Open Championship towarzyszyła serii International GT Open.

Klasyfikacja kierowców

Hiszpańska Formuła 3

Klasyfikacja zespołów

Hiszpańska Formuła 3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2015 w sportach motorowych
2015 w Europie